Сагаев () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Сагаев, Димитр (1915—2003) — болгарский композитор.
 Сагаев, Константин (1889—1963) — болгарский писатель.
 Сагаев, Любомир  (1917—2001) — болгарский музыковед, музыкальный критик, публицист.